Buterin ist der Name von:

 Dragan Buterin (* 1971), ein ehemaliger kroatischer Fußballspieler
 Matej Buterin, ein kroatischer Gerechter unter den Völkern 
 Vitalik Buterin (* 1994), ein kanadisch-russischer Softwareentwickler und Autor

 Buterin (Kabuntalan), ein Barangay von Kabuntalan, Philippinen